El símbolo !! hace referencia a:

 el signo de exclamación en lingüística;
 el doble factorial en matemáticas.
 Un movimiento brillante en la notación del ajedrez (!!)

hu:Faktoriális#Hasonló függvények
ru:Факториал#Двойной факториал